WTA Тур 2017 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2017 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2017 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2017 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2017 года

Дебютные титулы 
  Лорен Дэвис — Окленд
  Катерина Синякова — Шэньчжэнь
  Элизе Мертенс — Хобарт
  Кристина Младенович — Санкт-Петербург
  Эшли Барти — Куала-Лумпур
  Дарья Касаткина — Чарльстон
  Маркета Вондроушова — Биль
  Елена Остапенко — Открытый чемпионат Франции
  Анетт Контавейт — Хертогенбос
  Дарья Гаврилова — Нью-Хейвен
  Зарина Дияс — Токио
  Алисон ван Эйтванк — Квебек
  Карина Виттхёфт — Люксембург

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2017 года

Дебютные титулы 
  Елена Остапенко — Санкт-Петербург
  Нао Хибино — Монтеррей
  Надя Подорошка — Богота
  Далила Якупович — Стамбул
  Николь Мелихар — Нюрнберг
  Анна Смит — Нюрнберг
  Моника Адамчак — Ноттингем
  Сторм Сандерс — Ноттингем
  Доминика Цибулкова — Хертогенбос
  Кверина Лемойне — Бостад
  Аранча Рус — Бостад
  Тан Цяньхуэй — Наньчан
  Цзян Синьюй — Наньчан
  Лесли Керхов — Люксембург
  Лидия Морозова — Люксембург

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Закончили карьеру 
  Екатерина Бычкова
  Ярмила Вулф
  Даниэла Гантухова
  Кимико Датэ
  Весна Долонц
  Вера Душевина
  Шахар Пеер
  Надежда Петрова
  Джоселин Рэй
  Мелани Уден
  Лизель Хубер
  Мартина Хингис

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2017

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF